Ivana Janečková (ur. 8 marca 1984 w Rychnovie nad Kněžnou) – czeska biegaczka narciarska, wicemistrzyni świata juniorów i brązowa medalistka mistrzostw świata młodzieżowców.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Ivana Janečková pojawiła się w 2002 roku podczas mistrzostw świata juniorów w Schonach, gdzie była czternasta w biegu na 5 km stylem dowolnym, a sprincie była trzydziesta. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Sollefteå była dziesiąta, zarówno w biegu na 15 km stylem dowolnym, jak i na 5 km klasykiem. Największy sukces w tej kategorii wiekowej osiągnęła podczas mistrzostw świata juniorów w Stryn, gdzie wraz z koleżankami z reprezentacji zdobyła srebro w sztafecie, a indywidualnie była piąta w biegu na 5 km stylem dowolnym. W 2007 roku wystąpiła na mistrzostwach świata młodzieżowców w Tarvisio, gdzie zdobyła brązowy medal w biegu łączonym na 15 km. W Pucharze Świata zadebiutowała 18 stycznia 2003 roku w Novym Měscie, zajmując 45. miejsce w biegu na 10 km stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła 13 marca 2004 roku w Pragelato, za 25. miejsce w biegu na 15 km stylem dowolnym. W klasyfikacji generalnej najlepiej wypadła w sezonie 2009/2010, który zakończyła na 63. pozycji. W 2003 roku wystartowała na mistrzostwach świata w Val di Fiemme, gdzie zajęła ósme miejsce w sztafecie i 47. miejsce w biegu łączonym na 10 km. Jej najlepszym indywidualnym wynikiem na imprezach tego cyklu jest dwudzieste miejsce w biegu na 30 km stylem dowolnym podczas mistrzostw świata w Oslo w 2011 roku. Ponadto była piąta w sztafecie na mistrzostwach świata w Sapporo w 2007 roku. Na igrzyskach olimpijskich w Turynie w 2006 roku zajęła 23. miejsce w biegu łączonym na 15 km i 27. miejsce na dystansie 30 km stylem dowolnym, a w sztafecie była szósta. Brała także udział w igrzyskach w Vanoucer w 2010 roku, jednak osiągnęła słabsze wyniki.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2003/2004: 89.
 sezon 2005/2006: 79.
 sezon 2006/2007: 81.
 sezon 2007/2008: 103. 
 sezon 2008/2009: 92.
 sezon 2009/2010: 63.
 sezon 2010/2011: 75.
 sezon 2011/2012: 101.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Miejsca na podium 
Janečková nie stała na podium zawodów PŚ.

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 
  

Czescy biegacze narciarscy
Czescy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Ludzie urodzeni w Rychnovie nad Kněžnou
Urodzeni w 1984